Newfoundland and Labrador Scotties Tournament of Hearts 2013 – prowincjonalne mistrzostwa Nowej Fundlandii i Labradoru kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2013.

Turniej finałowy rozegrano w dniach 16-20 stycznia 2013 w St. John’s na lodowisku Bally Haly Golf & Curling Club. 

W turnieju wzięło udział 5 drużyn. Tytułu mistrzowskiego broniła ekipa Heather Strong. Najlepsza w turnieju okazała się być drużyna Stacie Devereaux.

Na Mistrzostwach Kanady 2013 reprezentantki prowincji wygrały 2 mecze przegrywając 9, uplasowały się na 11. miejscu.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
16 stycznia 2013; 19:30

Sesja 2. 
17 stycznia 2013; 14:00

Sesja 3. 
17 stycznia 2013; 19:30

Sesja 4. 
18 stycznia 2013; 14:30

Sesja 5. 
18 stycznia 2013; 17:30

Play-off 
W rundzie grupowej Stacie Devereaux nie odniosła porażki, w rezultacie w rundzie finałowej musiałaby zostać pokonana dwukrotnie.

Finał 1 
19 stycznia 2013; 14:00

Finał 2 
19 stycznia 2013; 19:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 

2013 w curlingu
2013